Mirabeau  o Mirabèu (Valclusa), municipi francès del departament de la Valclusa, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Mirabeau  o Mirabèu (Alps de l'Alta Provença), municipi francès del departament dels Alps de l'Alta Provença, regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Le Bignon-Mirabeau, municipi francès al departament del Loiret 
 Comte de Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti (1749 - 1791), destacat activista i teòric de la Revolució Francesa 
 Sibylle Gabrielle Riquetti de Mirabeau (1850, castell de Koetsal, Morbihan – 1932, Neuilly), escriptora política